Anciens élèves du collège Stanislas de Paris de notoriété passée ou actuelle, répartis dans les grands corps professionnels.

Les seules qualifications indiqués sont les prix Nobel, l'appartenance aux principales académies nationales, aux ordres religieux, à l'ordre de la Libération, ainsi que certains prix littéraires.

Sigles utilisés :C.L. indique les compagnons de la Libération ; E.N.C. les archivistes-paléographes ; E.N.A. les énarques ; E.N.S. les normaliens et X+date les polytechniciens.a.a. les assomptionnistes ; c.s.sp. les pères spiritains ; m.e.p. les prêtres des missions étrangères de Paris ; o.c. les carmélites ; o.p. les dominicains ; o.s.b. les bénédictins et s.j. les jésuites.

Chefs d'État, princes

Souverains 
 Le prince Albert  de Monaco 
 Le roi Alphonse XII d'Espagne 
 Le roi Charles-Albert de Piémont-Sardaigne 
 Le prince Louis II de Monaco

Président de la République 
 Charles de Gaulle, grand maître de l'ordre de la Libération.

Princes non-régnants 
 Philippe d'Orléans (1869-1926) 
 Louis d’Orléans-Bragance (Brésil).

Ecclésiastiques

Évêques 

 Guillaume Angebault 
 Laurent Dognin
 Pierre de Dreux-Brézé 
 Adolphe Dupuch
 Jean-Baptiste de Guébriant, m.e.p.
 Emmanuel Lafont
 Patrick Le Gal
 Jules Ravinet
 Benoît Rivière
 Maurice Rivière
 Michel Saudreau

Prélats 
 Maurice d'Hulst

Prêtres, religieux, missionnaires 

 Emmanuel d'Alzon, a.a. 
 Pierre Chaignon, s.j.
 Jean Festugière, o.p., de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 Jean de Guébriant, m.e.p.
 Thierry-Dominique Humbrecht, o.p.
 Jean-Baptiste Lalanne, s.m.
 Jacques-Désiré Laval, c.s.sp. 
 François Libermann, c.s.sp. 
 Casimir de Scorbiac
 Roger Soulange-Bodin
 Georges Thierry d'Argenlieu, en religion père Louis de la Trinité, o.c. .
 Adalbert de Vogüé, o.s.b.

Hommes politiques

Présidents du Conseil 
 Maurice Bourgès-Maunoury, C.L.
 Auguste Champetier de Ribes
 Le général de Gaulle, C.L.

Ministres et secrétaires d'État 
 Jean Abrial
 François Baroin
 Pierre Billotte, C.L.
 Jean-Michel Blanquer
 François Loncle
 Maurice Bourgès-Maunoury, C.L.
 Auguste Champetier de Ribes
 César Chabrun
 Claude Cheysson
 Denys Cochin, de l'Académie française 
 Lucien Dior
 Frédéric Dombidau de Crouseilhes
 André François-Poncet, de l'Académie française
 Roger Frey
 Marcel Héraud
 Henry de Jouvenel
 Henri de La Tour d'Auvergne
 Pierre Lelong
 Serge Lepeltier
 Yves Le Trocquer
 André Le Troquer 
 Félix de Mérode (en Belgique) 
 Anatole de Monzie
 André Paisant
 François Piétri
 Ernest Pinard
 Jules Roche
 Alexandre Sanguinetti
 Alain Savary, C.L.
 Marcel Sembat
 Jean Taittinger
 Pierre-Christian Taittinger
 Jean Ybarnégaray

Gardes des Sceaux 
 Anatole de Monzie
 Jean Taittinger

Pairs de France (1814-1848) 

 Frédéric, baron Dombidau de Crouseilhes
 Scipion, marquis de Dreux-Brézé
 Théodore Duchaussoy de Lagrénée
 Paul, duc de Noailles, de l’Académie française
 Adolphe, vicomte de Ségur-Lamoignon

Sénateurs (depuis 1851) 

 Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, de l’Académie française
 Alfred Boissonnet
 Jean Boivin-Champeaux
 Maurice Cabart-Danneville
 Auguste Champetier de Ribes
 Louis Dausset
 Frédéric Dombidau de Crouseilhes
 Emmanuel Hamel
 James Hennessy
 Henry de Jouvenel
 Raoul de La Bourdonnaye
 Henri de La Tour d'Auvergne
 John Lemoinne, de l'Académie française
 Serge Lepeltier
 Yves Le Trocquer
 Albéric de Montgolfier
 Anatole de Monzie
 Émilien de Nieuwerkerke, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 Henri Rillart de Verneuil
 Pierre-Christian Taittinger
 Jean Thureau-Dangin
 François Zocchetto
 Philippe de Gaulle

Députés 

 Pierre d'Argenson
 Étienne, duc d'Audiffret-Pasquier
 Gaston, duc d'Audiffret-Pasquier, de l’Académie française
 Pierre Billotte, C.L.
 Jean Boivin-Champeaux
 Maurice Bourgès-Maunoury, X 1935, C.L.
 Maurice Burrus
 Maurice Cabart-Danneville
 Christian Cabrol (député européen)
 Jean Capelle, E.N.S. 
 Boni de Castellane
 César Chabrun
 Claude Cheysson (député européen)
 Auguste Champetier de Ribes
 Jacques Chombart de Lauwe, dit le « colonel Félix »
 Denys Cochin, de l'Académie française 
 Louis de Diesbach de Belleroche
 Lucien Dior
 Théodore Duchaussoy de Lagrénée
 Louis Duval-Arnould
 Paul Escudier
 André François-Poncet, de l'Académie française
 Roger Frey
 Emmanuel Hamel
 James Hennessy
 Marcel Héraud
 Théodore Humann
 Raoul de La Bourdonnaye
 Georges de La Rochethulon
 Étienne Lamy, de l'Académie française
 Pierre Lelong
 Serge Lepeltier
 Maurice d'Hulst
 Yves Le Trocquer
 Henri Lorin
 Charles Mercier de Lacombe
 Félix de Mérode (en Belgique)
 Anatole de Monzie
 Barthélemy du Mortier (en Belgique)
 Olivier d'Ormesson (et député européen)
 Georges Noblemaire
 André Paisant
 François Piétri
 Jules Roche
 Théophile Roussel, de l’Académie des sciences
 Firmin Salvy
 Marc Sangnier
 Alexandre Sanguinetti
 Alain Savary, C.L.
 Marcel Sembat
 Charles de Surville
 Jean Taittinger
 Jean Thureau-Dangin
 Jean Ybarnégaray
 Charles de Wendel

Président de collectivité territoriale (régions, départements) 
 Georges Frêche (région Languedoc-Roussillon)
 Albéric de Montgolfier (département d'Eure-et-loir)

Maires et conseillers de Paris 
 Christian Cabrol
 Denys Cochin, de l'Académie française
 Louis Dausset
 Paul Escudier
 André Le Troquer
 Adrien Mithouard
 Alain Savary, C.L.
 Pierre Taittinger
 Pierre-Christian Taittinger

Maires de grandes villes 

 François Baroin (Troyes)
 Georges Frêche (Montpellier)
 Théodore Humann (Strasbourg)
 Serge Lepeltier (Bourges)
 Yvon Robert (Rouen)
 Jean Taittinger (Reims)

Militants célèbres 
 Roger Barberot, C.L.
 Pierre Pujo
 Alexandre Sanguinetti
 Alain Savary, C.L.
 Marcel Sembat
 Alain Soral
 Benito Sylvain
 Henri Vaugeois

Hauts-fonctionnaires

Président du Conseil constitutionnel 
 Roger Frey

Diplomates, ambassadeurs 
 Rami Adwan
Roger Barberot, C.L.
 Pierre de Boisdeffre
 Boniface de Castellane
 Claude Cheysson
 Geoffroy Chodron de Courcel, C.L.
 Théodore Duchaussoy de Lagrénée
 Henri de La Tour d'Auvergne
 André François-Poncet, de l'Académie française
 Henry de Jouvenel
 Stanislas de Laboulaye, E.N.A.
 André d'Ormesson
 Olivier d'Ormesson
 Georges Sylvain
 Melchior de Vogüé, de l’Académie française et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Corps préfectoral 

 Christian Bonnet
 Gustave d'Uhart

Éducation nationale 
 Jean-Michel Blanquer
 Jean Capelle, E.N.S.
 Yvon Robert, E.N.A.

Officiers militaires

Amiraux 

 Jean Abrial, vice-amiral
 René Daveluy, contre-amiral
 Philippe de Gaulle, amiral
 Georges Thierry d'Argenlieu, C.L., amiral
 Philippe de Scitivaux, C.L., vice-amiral d'escadre
 Georges Durand-Viel, vice-amiral

Généraux 

 Albert Baratier
 Pierre Billotte, C.L.
 Alfred Boissonnet
 Maurice Gamelin
 Charles de Gaulle, chef de la France Libre, président de la République
 Henri Gouraud, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 André Le Vert, C.L.
 Alain de Maricourt
 Paul-Louis-Emmanuel de Partouneaux
 Maurice Pellé
 Joseph Poeymirau
 Camille Armand de Polignac
 Benoît Puga
 Nicolas Roumiantzoff, C.L.
 Patrick de Rousiers
 Raymond Séré de Rivières
 Bernard Serrigny
 Jacques Servranckx
 Gaston de Sonis
 Georges Tabouis
 Jean Étienne Valluy
 André Zeller

Officiers 
 Roger Barberot, C.L.
 Michel Boudier, C.L.
 Pierre Chateau-Jobert, C.L.
 Albert Deport
 André Dewavrin, dit le « colonel Passy », C.L.
 Augustin Jordan, C.L.
 Jean L'Herminier
Urbain de La Croix
Claude Bouchinet-Serreulles, C.L.
 Jacques-Yves Cousteau, de l’Académie française
 Michel Faul, C.L.
 Roland Garros
 Georges Guynemer
 René Pailleret, C.L.

Scientifiques, médecins et explorateurs

Mathématiciens 
 Charles Bioche, E.N.S. 
 Pierre Fatou, E.N.S.

Astronomes 
 Léon Foucault, de l’Académie des sciences

Physiciens 
 Auguste Bravais, de l’Académie des sciences
 Maurice, duc de Broglie, de l’Académie française
 Pierre Duhem, de l’Académie des sciences
 Hippolyte Fizeau, de l’Académie des sciences
 Léon Foucault, de l’Académie des sciences
 Louis Leprince-Ringuet, de l’Académie française

Chimistes 
 Albert Deport
 Pierre Duhem, de l’Académie des sciences
 Henri Sainte-Claire Deville, de l’Académie des sciences

Botanistes, naturalistes, entomologistes, paléontologues, zoologues 

 Joachim Barrande
 Louis Bedel
 Barthélemy du Mortier
 Albert Gaudry, de l’Académie des sciences
 Charles Janet
 Louis Pierre (Ludovic) Gratiolet

Médecins 

 Christian Cabrol
 Louis Capitan 
 Paul Delaunay
 Paul David
 Alexandre Godron
 Noël Guéneau de Mussy
 Jacques Lacan
 Jérôme Lejeune, de l’Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie pontificale des sciences
 Théophile Roussel, de l’Académie des sciences
 Georges Sauvé
 Stanislas de Sèze, de l’Académie des sciences
 Alexandre Ruiz de Angulo’’

Géologues 

 Joachim Barrande
 Jules Desnoyers, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Explorateurs 
 Jacques-Yves Cousteau, de l’Académie française
 Alain Gerbault
 Le prince Henri d'Orléans
 Philippe, duc d'Orléans
 Victor Point

Éditeurs, hommes de lettres et d'idées

Éditeurs 
 Aymar du Chatenet
 Arthème Fayard 
 Jean-Albert Gauthier-Villars
 Pierre-Jules Hetzel

Philosophes 
 Francisque Bouillier, de l’Académie des sciences morales et politiques
 Elme-Marie Caro, de l’Académie française
 Pierre Duhem
 François Huet
 Jean-Félix Nourrisson, de l’Académie des sciences morales et politiques

Romanciers, nouvellistes et essayistes 

 Olivier Adam
 François Augiéras
 Jules Barbey d'Aurevilly
 Robert de Bonnières
 François Cérésa
 Louis Chaigne
 Denys Cochin, de l’Académie française 
 Gustave Droz
 Henry-Louis Dubly
 Patrick Eudeline
 Anatole France, de l’Académie française, prix Nobel de littérature
 Henry Gauthier-Villars, dit « Willy »
 José Giovanni
 Urbain Gohier
 Maurice de Guérin
 Pierre-Jules Hetzel 
 René Johannet
 Étienne Lamy, de l’Académie française
 Pierre Lasserre
 Pierre-Sébastien Laurentie
 Simon Liberati, prix Fémina
 Jean Mabire
 Félicien Mallefille
 Jean Marcillac
 Victor Margueritte
 Adrien Mithouard
 Olivier d'Ormesson
 Gilles Perrault
 Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française
 Henri de Régnier, de l’Académie française
 Claude Simon, prix Nobel de littérature
 Alain Soral
 Georges Suffert
 Georges Sylvain
 André Thérive

Poètes 
 Robert de Bonnières
 Louis Chaigne
 Maurice de Guérin
 Bernard Hreglich
 Adrien Mithouard
 Henri de Régnier, de l’Académie française
 Georges Sylvain (en Haïti)
 Francis Vielé-Griffin

Auteurs dramatiques 
 Félicien Mallefille
 Edmond Rostand, de l’Académie française

Auteurs pour la jeunesse 
 Alfred Assollant
 Jean-Louis Foncine
 Pierre-Jules Hetzel 
 Jean Macé

Autres écrivains 

 Jacques Stephen Alexis
 Harold Cobert
 Stephen Hecquet
 Jean Ollé-Laprune
 Louis d’Orléans-Bragance

Études littéraires

Critiques littéraires et d'art 
 Pierre de Boisdeffre
 Robert de Bonnières
 Elme-Marie Caro, de l’Académie française
 Anatole France, prix Nobel de littérature
 Pierre Lasserre
 Frantz Jourdain
 Ernest Seillière, de l’Académie française
 André Thérive

Historiens de la littérature 

 Louis Chaigne
 Louis Gillet, de l’Académie française

Grammairien 
 René Georgin

Linguiste 
 Paul Pelliot, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

Traducteurs, latinistes, hellénistes 
 Paul Mazon, E.N.S.
 Henri Petitmangin

Historiens, géographes et sociologues 
 Fernand Benoit, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Alain Besançon, de l'Académie des sciences morales et politiques
 Augustin Cochin
 Jacques-Yves Cousteau, de l’Académie française
 Adrien Dansette, de l'Académie des sciences morales et politiques
 Paul Delaunay
 Gustave Dupont-Ferrier, E.N.C., de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Henri-Paul Eydoux
 Louis Gillet, de l'Académie française
 Pierre Imbart de La Tour, E.N.S., de l'Académie des sciences morales et politiques
 Édouard Jordan, E.N.S., de l'Académie des sciences morales et politiques
 Pierre-Sébastien Laurentie 
 Louis Leprince-Ringuet, de l’Académie française
 Henri Lorin
 Jean Mabire
 Alfred Merlin, E.N.S., de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Le duc de Noailles, de l’Académie française
 Jacques Noetinger
 Louis Petit de Julleville
 Jean-Robert Pitte, de l'Académie des sciences morales et politiques
 Camille Rousset, de l'Académie française
 Pierre de Ségur, de l'Académie française
 Henri Stein, E.N.C.
 Jean Étienne Valluy
 Dom Adalbert de Vogüé, o.s.b.
 Melchior de Vogüé, de l’Académie française et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 Benoît Yvert

Archéologues 

 Louis Capitan
 Jules Desnoyers, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 Alfred Merlin, E.N.S., de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Jean-Jacques Marquet-Vasselot
 Paul Pelliot, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Louis Poinssot, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 François Thureau-Dangin, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Melchior de Vogüé, de l’Académie française et de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Archivistes paléographes 

 André Borel d'Hauterive, E.N.C.
 Gustave Dupont-Ferrier, E.N.C., de l'Académie des inscriptions et belles-lettres
 Albert Isnard, E.N.C.
 Henri Stein, E.N.C.

Généalogiste 

 André Borel d'Hauterive, E.N.C.

Journalistes, chroniqueurs 

 Léon Bailby
 Étienne Bandy de Nalèche, de l'Académie des sciences morales et politiques
 Jules Barbey d'Aurevilly
 Robert de Bonnières
 François Cérésa
 Emmanuel Chain
 Urbain Gohier
 Maurice de Guérin
 Laurent Joffrin
 Henry de Jouvenel
 Charles Mercier de Lacombe
 Pierre Lasserre
 Pierre-Sébastien Laurentie
 John Lemoinne, de l'Académie française
 Simon Liberati, prix Fémina
 Jean Mabire 
 Jean Macé
 Jean Marc-Sangnier
 Jean Marcillac
 Jacques Noetinger
 Gilles Perrault
 Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française
 Pierre Pujo
 Emmanuel de Roux
 Louis Salleron
 Ernest Seillière, de l'Académie française
 Marcel Sembat
 Alain Soral
 Florence de Soultrait
 Georges Suffert
 Benito Sylvain
 Georges Sylvain
 André Thérive
 Philippe Tesson

Juristes et magistrats

Juges 
 Lucien Dior
 Georges Sylvain

Avocats 
 René de Chambrun
 Jean-Pierre Dintilhac
 Antoine Gosset-Grainville, E.N.A.
 Stephen Hecquet
 Anatole de Monzie
 André Paisant
 Daniel Soulez-Larivière
 Benito Sylvain
 Georges Sylvain
 Frédéric Thiriez, E.N.A.

Juristes 
 Raymond Carré de Malberg 
 Adrien Dansette, de l'Académie des sciences morales et politiques

Artistes

Architecte 

 Frantz Jourdain

Sculpteurs 
 Henri Allouard
 Jacques Froment-Meurice
 Émilien de Nieuwerkerke, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
 Georges Saupique

Artistes-peintres, dessinateurs, illustrateurs 

 Henri Allouard
 Étienne Azambre
 Charles d'Arnoux, dit « Bertall »
 Philippe Cara Costea
 André Dauchez
 Marcellin Desboutin
 Gustave Droz
 Harry Eliott
 Théodore Géricault
 Philippe Lejeune
 Eudoxe Marcille
 Alexis Nicolas Noël
 Jacques Onfroy de Bréville, dit « Job »
 Francis Picabia
 Pierre Vellones
 Martin Veyron

Artisan verrier 
 Charles Champigneulle

Compositeurs, musiciens, chanteurs 

 Axel Bauer
 Pierre de Bréville
 Norbert Dufourcq
 Patrick Eudeline
 Irma
 Edmond de Polignac
 Albert Roussel
 Pierre Vellones

Couturier 
 Christian Dior

Acteurs de théâtre et de cinéma 

 Édouard Baer
 François Cluzet
 Jean-Pierre Darras
 Patrick Eudeline

Cinéastes, scénaristes, réalisateurs 
 Albert Lamorisse
 Jean Laviron
 Marcel L'Herbier
 Alain Soral
 Stéphane Lissner
Pierre Salvadori

Économistes et entrepreneurs

Économistes 
 François Bilger
 Émile de Laveleye
 Louis Marlio, de l'Académie des sciences morales et politiques
 Alfred Sauvy
 Henri Tezenas du Montcel

Industriels, dirigeants de grandes entreprises 
 Michel Bédat
 Francis Bouygues
 Martin Bouygues
 Henri de Castries, E.N.A.
 Carlos Ghosn
 Jean-Albert Grégoire
 Marcel Jeanson
 Jean-Jacques Hénaff
 Théodore Laurent
 François-Henri Pinault
 François Morinière
 Gérald de Roquemaurel
 Ambroise Roux
 Pierre-Emmanuel Taittinger
 Charles de Wendel

Ingénieurs 
 Jean-Albert Grégoire
 Amédée Jobin, X 1881
 Léonce-Abel Mazoyer, X 1867
 Raymond Séré de Rivières
 Henri Ziegler

Divers 
 Fernand Bonnier de La Chapelle, résistant
 Antoine Burban, rugbyman
 Justinien Clary, tireur sportif
 Jean de Ménil, collectionneur d'art, mécène
 Stavros Niarchos III, fils d'armateur grec
 Pierre Piobb, occultiste
 Frédéric Thiriez, E.N.A., président de la Ligue de football professionnel
 Raoul Villain, assassin de Jean Jaurès

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de professeurs et d'aumôniers du Collège Stanislas de Paris

Liens externes 
 Site de l'Association amicale des anciens élèves du Collège Stanislas (A.A.A.E.C.S)

C
Collège Stanislas
Stanislas